Qaḑā’ Zākhū kan syfta på följande platser:

Irak 

 Zakho District, distrikt, Dahuk, 
 Zaxo (distriktshuvudort i Irak), Dahuk, 

Robotskapade Irakförgreningar